Ца́рствие Бо́жие (Ца́рствие Небе́сное, Ца́рство Небе́сное, Ца́рство Христо́во, Ца́рство спасе́ния; מלכות השמים, Malkuth haShamayim, ) — богословское эсхатологическое понятие в христианстве, относящееся прежде всего к состоянию мира, которое Иисус Христос установит при Своём втором пришествии.

В семитском выражении Царство Небесное слово «небеса» заменяют имя Бога иудеев (). Известно по Евангелию от Матфея, в котором встречается тридцать два раза.
В других книгах Нового Завета, включая также и Евангелие от Матфея, оно передаётся выражением Царствие Божие, Царство Христово, или просто словом Царство.

Условия вступление в Царство Божие 
Близость людей к Царству Божиему определяется не их возрастом или полом, не имущественным или общественным положением, а исключительно внутренним духовным состоянием. Царство Божие требует от человека всецелой преданности Богу, беззаветной любви к Нему и к людям.

По учению Иисуса Христа, оно принадлежит только тем, кто нищ духом, то есть сознающим свою нравственную беспомощность (), изгнан за правду (), готов терпеть гонение за неё. Для вступления в Царство Божие необходимо покаяние (), вера и крещение: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» ().

Согласно Евангелию, Царство Божие приблизилось к людям с явлением в мир Иисуса Христа, но, чтобы войти в него, необходимы труды и усилия со стороны человека: «От дней Иоанна Крестителя Царство небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» ().

В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит: «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (). Также в Евангелие от Матфея Иисус Христос говорит: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» ().

Согласно Евангелию, чтобы войти в Царство Божие, человек не должен сожалеть о мирских вещах. Он не должен быть богат, то есть не должен привязываться к богатству: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» ().

Апостол Павел говорил: «или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» ().

Трактовки Царства Божия 
В настоящее время в христианстве Царство Божие понимается в разных смыслах:
 область обитания ангелов и скончавшихся святых людей;
 Церковь Христова;
 действие благодати Святого Духа в уверовавшем в Иисуса Христа человеке; Царство Небесное, «которое внутри вас есть» () — это Царство благодати, которое принёс людям Иисус Христос. Это Царство, в котором здесь, на земле, Дух Святой исполняет и освящает всего человека. Именно это Царство проповедовал Иоанн Креститель (), Иисус Христос () и Его апостолы (). Этого Царства Иисус Христос желает искать людям более всего, так как всё остальное приложится (, ).
 весь мир, как находящийся под властью Бога (иногда);
 в ряде христианских направлений Царство Небесное — это земная область, предуготованная праведникам для пребывания в ней в эпоху 1000-летнего Царства;

Иисус Христос говорил, что Царство Божие явится не в законченном и совершенном виде. Ему предстоит продолжительный процесс развития, который закончится лишь тогда, когда «Евангелие Царствия Божия будет проповедано по всей вселенной» ().

Апостол Павел говорил: «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» ().

Притчи о Царстве Божиим 
В Евангелиях Иисус Христос приводит притчи о Царстве Божием.
 о сеятеле ();
 о плевелах ();
 о горчичном зерне ();
 о о невидимо растущем семени ();
 о работниках в винограднике ();
 о сокровище на поле ();
 о званных на брачный пир ();
 о закваске ();
 о неводе ();
 о десяти девах ();
 о жемчужине ();
 о немилосердном должнике ().

Царство Небесное и иудейская традиция 
В иудейской традиции Царству Небесному соответствует гмар тиккун («конечное исправление») — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление всех свойств материи и человека и полное слияние с Творцом.

…Будет мир в мире! Никаких войн не будет! Будет у всех всё, что нужно. Больше не будет зависти, ненависти. Все плохие качества исчезнут.

Царство Небесное как рай на земле 
Царство Небесное, понимаемое как рай на земле, который будет построен в будущем, исповедуется:
 иудаизмом (начиная не позже VIII века до н. э.; см. Мессия в иудаизме и мессианская эра);
и следующими религиозными течениями христианского толка:
 манихейство (с III века на территории современного Ирака);
 павликиане (начиная с VII века в Армении);
 богомилы (с X века на Балканах);
 хилиазм (начиная с Иоахима Флорского (XII век) и спиритуалов XIII—XIV веков);
 анабаптизм (XVI век).
Проповедниками идеи также были русские религиозные философы Серебряного века в начале XX века: Д. Мережковский, 3. Гиппиус и др.

См. также 

 Эсхатология
 Хилиазм
 Парусия
 Золотой век
 Богочеловечество
 Небесный Иерусалим
 Рай
 Вечная жизнь
 Блаженство

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Геннадий Фаст, протоиерей. Курс лекций «О Царстве Божием».
 Виктор Пасечнюк, священник. О Царстве Божием которое внутри нас есть.

Ссылки 

Библейские выражения
Иудео-христианские темы
Милленаризм
Пророчества Библии
Рай
Христианское богословие